Im Folgenden werden die Turniere der professionellen Herrentennis-Saison 2013 (ATP World Tour) dargestellt. Nicht mehr im Tourkalender befand sich der World Team Cup in Düsseldorf, der nach 35 Jahren aus dem Terminkalender der ATP gestrichen wurde. Er wurde im Terminkalender ersetzt durch den Power Horse Cup, einem Sandplatzturnier der ATP World Tour 250, das ebenfalls im Düsseldorfer Rochusclub stattfindet. Außerdem wurde nach zwölf Jahren wieder ein Turnier in Bogotá ausgetragen, es ersetzte das Turnier in Los Angeles. Ebenfalls nicht mehr ausgetragen wurde das Turnier in Belgrad.

Tourinformationen 
2013 wurden insgesamt 61 Turniere in 31 Ländern auf sechs Kontinenten ausgetragen.

Nicht berücksichtigt sind die vier Grand-Slam-Turniere und der Davis Cup; sie werden von der ITF veranstaltet und sind nicht Bestandteil der ATP World Tour.

Turnierserien

Bodenbeläge 
Von den 61 Turnieren waren 35 Hartplatz-, 21 Sandplatz- und 5 Rasenturniere. 43 Turniere wurden im Freien gespielt, 18 in der Halle.

Länder

Turnierplan 

 1 Turnierbeginn (ohne Qualifikation)
 2 Das Kürzel "(i)" (= indoor) bedeutet, dass das betreffende Turnier in einer Halle ausgetragen wird.

Weltrangliste

Saisonbeginn

Saisonende

Turniersieger

Einzel

Doppel

Rücktritte 
Die folgenden Spieler beendeten 2013 ihre Tenniskarriere:
  – 11. Februar 2013
  – 3. April 2013
  – 16. Juni 2013
  – 17. Juni 2013
  – 27. August 2013
  – 29. August 2013
  – 1. Oktober 2013
  – 3. Oktober 2013
  – zum Saisonende

Siehe auch 
 WTA Tour 2013
 ATP Challenger Tour 2013
 ATP Champions Tour 2013

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

 
Tennissaison 2013